Malanje (auch Malange) ist eine Stadt und ein Landkreis in Angola mit etwa 587.000 Einwohnern. Die Bevölkerung gehört ganz überwiegend verschiedenen Untergruppen der Ambundu an.

Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts ist die Stadt Sitz eines katholischen und eines methodistischen Bischofs.

Klima

Verwaltung 
Malanje ist Hauptstadt der Provinz Malanje. Die Stadt ist Sitz eines gleichnamigen Kreises (Município).

Der Kreis Malanje setzt sich aus vier Gemeinden (Comunas) zusammen:
 Cambaxe
 Malanje
 Ngola Luige
 Quimbamba

Verkehr 

Mit der Luandabahn führt eine Eisenbahnstrecke der staatlichen Eisenbahngesellschaft CFA (Caminhos de Ferro de Angola) von der Landeshauptstadt Luanda nach Malanje. Wegen des Entkolonisierungskonflikts 1974/75 und des angolanischen Bürgerkriegs von 1975 bis 2002 war der Betrieb allerdings jahrelang eingestellt und wurde erst im Januar 2011 wieder aufgenommen.

Malanje verfügt über einen Flughafen mit dem IATA-Flughafencode MEG und dem ICAO-Code FNMA.

Bildung 
In Malanje befindet sich u. a. die 2019 geschaffene Universidade Njinga Mbande mit einer medizinischen Fakultät, das Instituto Superior Politécnico de Malanje, das Instituto Superior de Tecnologia Agro Alimentar und die Universidade Privada de Malange (UPRIMA).

Söhne und Töchter der Stadt 
 Alexandre do Nascimento (* 1925), Erzbischof von Luanda
 Oscar Lino Lopes Fernandes Braga (1931–2020), Bischof von Benguela
 José Mena Abrantes (* 1945), Schriftsteller
 José Maria Botelho de Vasconcelos (* 1950), mehrmaliger Minister, 2009 OPEC-Präsident
 João de Vallera (* 1950), portugiesischer Diplomat
 Eugénio César Laborinho (* 1955), Offizier
 Paulo José Lopes Figueiredo (* 1972), Fußballspieler
 Lebo Lebo (* 1977), Fußballspieler

Weblinks 
 Profil des Kreises Malanje auf der offiziellen Website zur Volkszählung 2014

Einzelnachweise 

Provinzhauptstadt in Angola
Provinz Malanje
Município in Angola
Comuna in Angola
Ort in Afrika